Comitatul Newton, conform originalului din limba engleză, Newton County, este numele a mai multor comitate din Statele Unite ale Americii după cum urmează

 Comitatul Newton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Newton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Newton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Newton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Newton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Newton, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și
 Newton (dezambiguizare)
 Newt (dezambiguizare)
 Comitatul Newton (dezambiguizare)
 Districtul Newton (dezambiguizare)

Formate comitate SUA
Nume proprii